Biehler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Biehler (1863–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Armin Biehler (* 1967), Schweizer Filmschaffender
 Bruno Biehler (1884–1966), deutscher Skisportler und Architekt in München, Bruder von Rudolf Biehler
 Christine Biehler (* 1964), deutsche Künstlerin und Kunstvermittlerin
 Ernst Biehler (1903–1997), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Eugen Biehler (1902–1942), kommunistischer Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus
 Franz Biehler (1895–1974), deutscher Militärbeamter, zuletzt Generalintendant der Wehrmacht
 Hans Alexis von Biehler (1818–1886), preußischer General der Infanterie
 Oliver Biehler (* 1969), deutscher Komponist
 Otto Biehler (1884–1956), deutscher Philologe
 Rudolf Biehler (1882–?), deutscher Skisportler und Arzt, Bruder von Bruno Biehler
 Sepp Biehler (1907–1973), südwestdeutscher Maler

Siehe auch:
 Bieler
 Bihler
 Biehle
 Biehl
 Piehler